CUH est un code qui peut faire référence à :
 , en Oklahoma, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CUH est un sigle qui peut faire référence à :
 , un hôpital irlandais.

Code IATA des aéroports